Менестіря () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Дагица.
 Менестіря () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Кобія.
 Менестіря () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Міка.
 Менестіря () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Джулешть.
 Менестіря () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.